Соколац () е град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Административен център на община Соколац. Населението на града през 1991 година е 5562 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 5562 души.

Етнически състав

Личности 
Личности родени в Соколац са:

 Халид Бешлич (р. 1953) – певец

Градове в Република Сръбска
Община Соколац